Качановский,  — фамилия, распространённая среди русских, украинцев, белорусов и поляков:

 Качановский, Александр Юрьевич (род. 1984) — российский биатлонист. Многократный чемпион мира и Европы по летнему биатлону.
 Качановский, Виталий Николаевич (1959—2020) — советский боксёр.
 Качановский, Владимир Васильевич (1853—1901) — русский славист.
 Качановский, Мариян (род. 1957) — советский биатлонист.
 Качановский, Пётр (1943—2015) — польский историк.
 Качановский, Эдуард Алексеевич (род. 1973) — мэр Смоленска.
 Качановский, Юрий Владимирович (1925—2010) — российский историк.